Tulsa (Gillis), een compositie van Don Gillis;
 Tulsa (Oklahoma), de op een na grootste stad van de Amerikaanse staat Oklahoma.
 Tulsa (geslacht), een geslacht van vlinders